Schleifweiher ist ein Gewässername:

 Schleifweiher (Adelmannsfelden), Stauweiher im Lauf des Schleifbachs (zur Bühler) bei Schleifhäusle, Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schleifweiher (Burk), Stauweiher im Lauf des Flinsbachs bei Burk, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schleifsee (Dinkelsbühl), zwei Stauweiher im Gebiet der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern:
 Schleifweiher (Hungerhof), Stauweiher im Lauf des Ölgrabens bei Hungerhof
 Schleifweiher (Segringen), Stauweiher im Lauf des Kesselgrabens bei Segringen
 Schleifweiher (Feuchtwangen), Stauweiher im Lauf des Schleifbachs (zur Sulzach) im Bad bei der ehemaligen Schleifmühle, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schleifweiher (Kohlberg), Stauweiher im Lauf des Trübbachs bei Glasschleife, Gemarkung Röthenbach, Markt Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schleifweiher (Roth), Stauweiher im Lauf des Brunnbachs bei Roth, Landkreis Roth, Bayern